Mosaert — музыкальный лейбл и бренд одежды, который был основан в конце 2009 года в Брюсселе Полем Ван Авером (Stromae) и его братом и художественным руководителем Люком Ван Авером, чтобы отметить запуск первого альбома «Cheese».

С самого начала своей карьеры Stromae — автор, композитор и певец, хотел создавать свою собственную музыку и защищать её своим же лейблом, чтобы сохранить большую художественную независимость. Это означает, что его лейбл будет контролировать всё — от производства до художественного оформления одежды и от визуальных эффектов до видео для музыки, при этом не забывая проведение модных показов и создание новых костюмов.

Mosaert также занимается другими художественными проектами. Помимо музыкального сотрудничества между Stromae и другими артистами, творческая команда работает над созданием художественным руководством музыкальных клипов для таких зарубежных исполнителей, как Дуа Липа, Билли Айлиш, Орельсан или Major Lazer.

История 
В 2009 году Stromae вместе со своим братом Люком решает создать креативный лейбл под названием «Mosaert». В 2012 году команда познакомилась с бельгийской стилисткой Корали Барбье во время работы над вторым альбомом Поля «Racine carrée». Эта встреча станет поворотным моментом в стиле Stromae. В 2014 году, после выпуска альбома, команда решила продолжить вдохновение в их фирменной одежде и продолжить производить её — на этот раз не для сцены, а для публики.

В 2018 году Stromae выпускает песню «Défiler», которая напрямую относится и к лейблу и к его же одежде. Под эту песню, которая длится 9 минут, показывается демонстрация моделей одежды.

Название 
Название «Mosaert» (на французский манер читается как «Моса́р») образовано путём анаграммы псевдонима певца — Stromae — и, по случайному совпадению, напоминает фамилию знаменитого композитора В. А. Моцарта (в то время как сам псевдоним произошёл от слова «маэстро»).

Одежда 
Капсульная одежда унисекс от Mosaert производится в Европе в ограниченном количестве из экологически чистых тканей и имеет красочный графический вид, который раскрывается в эксклюзивных принтах.

Ссылки 
 официальный сайт 
 официальный магазин «Mosaert» 
 Instagram «Mosaert» 
 Facebook «Mosaert» 

Лейблы звукозаписи, основанные в 2009 году
Торговые марки Бельгии
Производители одежды и обуви
Stromae